Comoé (Burkina Faso), een provincie van Burkina Faso
 Comoé (Ivoorkust), een district van Ivoorkust
Sud-Comoé, een regio in het Ivoriaanse district Comoé
Moyen-Comoé, een voormalige regio van Ivoorkust
 Nationaal park Comoé, een beschermd natuurgebied in Ivoorkust

Zie ook 
 Komoé, een rivier in West-Afrika